Malle Pietje (Swiebertje), personage uit de televisieserie Swiebertje, gespeeld door Piet Ekel.
 Malle Pietje (Sinterklaas), personage uit het Sinterklaasjournaal, gespeeld door Owen Schumacher.